Central (Hongkong), het zakencentrum van Hongkong
Central (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Central (Botswana), een district van Botswana
Central (Fiji), een divisie van Fiji
Central (Ghana), een regio van Ghana
Central (Kenia), een provincie van Kenia
Central (Malawi), een regio van Malawi
Central (Oeganda), een regio van Oeganda
Central (Papoea-Nieuw-Guinea), een provincie van Papoea-Nieuw-Guinea
Central (departement), een departement van Paraguay
Central (Salomonseilanden), een provincie van de Salomonseilanden
Central (Zambia), een provincie van Zambia

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Central (Alaska)
Central (South Carolina)
Central (Tennessee)
Central (Seattle), een stadsdistrict van Seattle